

Scienza 
 Cubo – solido geometrico avente sei quadrati come facce
 Funzione cubica – polinomio di terzo grado
 Cubo perfetto – concetto dell'algebra

Altro
 Cubo di Rubik – giocattolo di logica
 Cubo – posacenere progettato da Bruno Munari

Pagine correlate
Cube